A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi keirin versenyszámát augusztus 16-án rendezték a Laoshan-pályakerékpár-pályán.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

1. forduló 
Minden futamból az első két versenyző jutott a 2. fordulóba, a többi versenyző vigaszágon folytathatta a versenyzést.

Vigaszág 
Minden futamból a győztes versenyző jutott a 2. fordulóba, a többi versenyző kiesett.

2. forduló 
Minden futamból az első három versenyző jutott az A-döntőbe jutott, a többi versenyző a B-döntőben folytathatta a versenyzést.

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon